Barbuy ist der Familienname folgender Personen:
 Amílcar Barbuy (1893–1965), italienisch-brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Beatriz Barbuy (* 1950), brasilianische Astrophysikerin und Hochschullehrerin